La circonscription de Finlande centrale () est l'une des 13 circonscriptions électorales pour les élections parlementaires en Finlande.

Présentation 
La circonscription couvre la région de Finlande centrale.

Les municipalités de la circonscription de l'Uusimaa sont :
Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari et Äänekoski.

Sièges 1954–2019

Députés élus 2019–2023 

Les 10 députés élus pour la législature 2019–2023 sont:

 Bella Forsgrén (Vihr.)
 Petri Honkonen (Kesk.)
 Anne Kalmari (Kesk.)
 Toimi Kankaanniemi (PS)
 Juho Kautto (Vas.)
 Jouni Kotiaho (PS)
 Joonas Könttä (Kesk.)
 Riitta Mäkinen (SDP)
 Piritta Rantanen (SDP)
 Sinuhe Wallinheimo (Kok.)

Anciens députés 

Touko Aalto Vihr 2015–2019
Arvo Ahonen SDP (1951)1962–1979
Iiris Hacklin SDP 1987–1995
Teuvo Hakkarainen PS 2011–2019
Inger Hirvelä López SKDL 1979–1987
Susanna Huovinen SDP 1999–2018
Veikko Hyytiäinen KP (1958)1962–1966
Esko Härkönen Kesk. 1970–1979
Lauri Ihalainen SDP 2011–2019
Matti Jaatinen Kok. 1970–1984
Artturi Jämsén Kesk. (1954)1962–1971
Matti Kangas Vas. 1999-2011
Juha Karpio Kok. 1995–2003
Kalevi Kivistö SKDL 1972–1983
Matti Koivunen SKDL (1951)1962–1972
Artturi Koskinen SDP (1948–1958), 1962–1970
Olavi Kämäräinen SKDL 1962–1966
Sakari Knuuttila SDP 1966–1991
Matti Lahtinen Kok. 1984–1995
Siiri Lehmonen SKDL (1958)1962–1979
Vilho Leivonen Kesk. (1951–1954), 1962–1965
Johannes Leppänen Kesk. 1991–2003
Pekka Leppänen Vas. 1983–1999
Impi Lukkarinen SDP (1951)1962–1970
Tina Mäkelä SMP 1987-1995,
Petri Neittaanmäki Kesk. 1999–2007
Lauri Oinonen Kesk. 1999–2011
Kalevi Olin SDP 1995–2007
Mikael Palola Kok. 2014–2015
Aila Paloniemi Kesk. 2003–2019
Erkki Partanen SDP 1995–1999
Mauri Pekkarinen Kesk. 1979–2019
Tuula Peltonen SDP 2007–2015
Helena Pesola Kok. 1979–1991
Tuula Pihlajamaa SDP 1983–1991
Mauno Pohjonen ML (1960)1962–1970, 1971–1972
Väinö Rautiainen SKL 1979–1983
Sylvi Saimo Kesk. 1966–1978
Aune Salama SDP 1966–1975
Pentti Sillantaus Kok. 1962–1972, 1975–1979(1983)
Aino Suhola Kesk. 1991–1999
Juhani Surakka SDP 1975–1987
Hannu Tapiola SDP 1979–1983
Eila Tiainen Vas. 2011–2015
Olavi Tupamäki SMP 1970–1972, SKYP 1972–1975
Veikko Turunen SKL 1972–1975
Kauko Tuupainen PS 2011–2015
Paavo Vesterinen Kesk. 1975–1987
Ahti Vielma Kok. 2003–2007
Marja-Leena Viljamaa SDP 1991–1999
Henna Virkkunen Kok. 2007–2014

Références

Liens externes 

Circonscription de Finlande centrale